Martin A. Hansen (1909–1955) – duński powieściopisarz
 Martin Hansen (1925–1999) – duński bokser
 Martin Haldbo Hansen (ur. 1969) – duński wioślarz
 Martin Lundgaard Hansen (ur. 1972) – duński badmintonista
 Martin Hansen (ur. 1990) – duński piłkarz